
Список видов, входящих в род Огневик (Phlomoides).
 Список составлен на основе данных королевских ботанических садов Кью.
 Русские названия даны по источникам, указанным в разделе литература.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Примечания

Литература 
 
 
 

Огневик
Огневик